

Vingt-trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lincoln (). Tous tirent leur nom de celui d'Abraham Lincoln (1809-1865), président des États-Unis de 1861 à 1865 :
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Lincoln, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Maine ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Montana ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Nevada ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Nouveau-Mexique ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État de Washington ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Wisconsin ;
 le comté de Lincoln, situé dans l'État du Wyoming.

De plus, sans qu'il s'agisse à proprement parler d'un comté, il faut mentionner, dans l'État de Louisiane, la paroisse de Lincoln (), puisque, dans cet État, le titre de paroisse () est l'équivalent de celui de comté () qui est en usage dans les autres États de l'Union.

Par ailleurs, il existait, en Angleterre, un comté historique, le Lincolnshire.